Cupa Campionilor Europeni la handbal feminin 1972-1973 a fost a 12-a ediție a principalei competiții internaționale pentru cluburile de handbal feminin europene și s-a desfășurat din octombrie 1972 și până în aprilie 1973. Paisprezece echipe au luat parte la competiție, Spartak Kiev fiind calificată direct în sferturile de finală datorită câștigării trofeului în anul anterior.

Spartak Kiev a câștigat trofeul după ce a învins Universitatea Timișoara cu scorul de 17-8, într-o finală desfășurată la Bratislava, în Cehoslovacia.

Cronologia competiției 

Note
<div id="note_1">1) Universitatea Timișoara s-a calificat în sferturile de finală după ce Stade Pessacais UC, campioana Franței, nu s-a prezentat la meci;
<div id="note_2">2) Spartak Kiev s-a calificat direct în sferturile de finală;
<div id="note_3">3) Universitatea Timișoara s-a calificat în finală pentru că a înscris mai multe goluri în deplasare;

Optimile de finală 
Tragerea la sorți pentru distribuția partidelor a avut loc pe 23 august 1972, la Bratislava.

Maccabi Harazim și Niloc Amsterdam au jucat ambele partide la Tel Aviv, în Israel, pe 15 și 16 noiembrie 1972.

Tur

Retur

Sferturile de finală 
Tragerea la sorți pentru distribuția partidelor a avut loc pe 12 decembrie 1972, la Bratislava.

Tur

Retur

Semifinalele

Tur

Retur

Finala 
Finala ediției s-a jucat într-un singur tur, pe un teren neutru din Bratislava.

Echipa

Referințe

Bibliografie 
 Europapokal der Landesmeister 1972/73 la Frauenhandball-Archiv. Versiune arhivată la Wayback Machine pe 6 iunie 2020

Sezoanele Ligii Campionilor EHF Feminin
1972 în handbal
1973 în handbal